Тијакаке има више значења:

 Тијакаке (Хокотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тијакаке, Сентро Писикола (Хокотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику